Буто:
 Буто — древнеегипетская богиня.
 Буто — древний город, столица Нижнего Египта.
 Буто — направление в современном японском танце. 
 Буто — уезд в Ляншань-Ийском автономном округе провинции Сычуань (Китай).